Ruska (ou Ruská) est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Ernst Ruska (1906-1988), physicien allemand, prix Nobel de physique
Julius Ruska (1867-1949), orientaliste allemand
 (1908-1973), physicien et biologiste allemand
Wim Ruska (1940-2015), judoka néerlandais

Toponyme

, village de la province de Vratsa

Ruská, village de la région de Košice
Ruská Bystrá, village de la région de Košice
Ruská Kajňa, village de la région de Prešov
Ruská Poruba, village de la région de Prešov
Ruská Voľa, village de la région de Prešov
Ruská Volová, village de la région de Prešov
Ruská Nová Ves, village de la région de Prešov

Ruska, village de  dans l'oblast de Tchernivtsi
Rawa Ruska, ville de l'oblast de Lviv

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand
Homonymie de toponyme